Bildstein ist der Name von geographischen Objekten:
 Bildstein (Vorarlberg), Gemeinde in Vorarlberg, Österreich
 Maria Bildstein, Wallfahrtsort bei Benken SG, Schweiz
 Bildstein AI, Alp bei Eggerstanden, Bezirk Rüte, Schweiz
 Burg Bildstein, Burgstall auf dem „Bildsteinfluh“ bei Oberbildstein (Weiler in Urberg; Gemeinde Dachsberg), Baden-Württemberg
 Bildstein (Vordere Rhön) (595,1 m), Berg in der Rhön bei Dörrensolz (Unterkatz), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bildstein (Poppenhausen) (579,8 m), Berg in der Rhön bei Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen 
 Bildstein Pass (705 m), Gebirgspass im Schwarzwald nahe Brettental (Freiamt), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Bildstein (Schwarzwald) (1134,4 m), Felsen im Südschwarzwald beim Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; siehe Schluchtensteig#Vierte Etappe: Oberfischbach – St. Blasien
 Bildstein, aufrechtstehende und mit Runeninschriften versehene Steine; siehe Runenstein

Bildstein ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Bildstein, Geburtsname von Barbara Höfler (* 1938), deutsche Ärztin
 Benjamin Bildstein (* 1992), österreichischer Segler 
 Emil Bildstein (1931–2021), deutscher Wasserballspieler
 Irene Bildstein, Geburtsname von Irene Vogt (* 1956), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Johann Michael Beer von Bildstein (1696–1780), österreichischer Baumeister
 Kurt Bildstein (* 1928), deutscher Maler
 Sepp Bildstein (1891–1970), österreichischer Skisportler
 Stephan Bildstein (1751–nach 1809), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bildstein von Smiss
 Bilstein (Begriffsklärung)
 Bildstein von Priediens
 Gotländische Bildsteine